Stanisław Sławiński ps. „Duda” (ur. 1880) – działacz niepodległościowy, 3 maja 1932 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Sławiński (1907–1989) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Sławiński (1922–2019) – elektronik, profesor, działacz Narodowych Sił Zbrojnych
 Stanisław Sławiński (ur. 1948) – pedagog
 Stanisław Sławiński (1905–1982) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Sławiński – duchowny rzymskokatolicki

Uwagi

Przypisy